Croissy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Croissy-sur-Seine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Croissy-sur-Celle, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,